Diverses appellations ont été formées avec le mot mont suivi du mot blanc.

Toponymes

Montblanc, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui intégrée à Val-de-Chalvagne ;
 Montblanc, une commune du département de l'Hérault, en France ;
 Le mont Blanc est une montagne des Alpes.
 Le massif du Mont-Blanc (appellation courte : le Mont-Blanc) est le massif dans lequel se trouve le mont Blanc. On pourrait donc écrire : « Le Mont-Blanc culmine au mont Blanc. »
 Le Mont-Blanc était un ancien département français du Premier Empire.
 Chamonix-Mont-Blanc, commune française sur le territoire de laquelle se situe le mont Blanc, dans le département de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes).
 Le mont Blanc de Peisey est une montagne du massif de la Vanoise.
 Le Petit mont Blanc est une montagne du massif du Mont-Blanc.
 Le Petit mont Blanc est une montagne du massif de la Vanoise.

le mont Blanc, une montagne située dans la réserve faunique de Matane.
 le mont Blanc, une montagne située à Percé.
 le mont Blanc, montagne dans le massif des Laurentides.
 Mont Blanc, une station de ski dans les Laurentides non loin de Mont-Tremblant.
 Mont-Blanc, une municipalité dans les Les Laurentides près de Mont-Tremblant.

Autres 
 Le mont Blanc est un petit sommet valdotain (2201 m), le premier et le plus bas de la ligne de crête séparant le val de Rhêmes et le Valsavarenche.
 le mont Blanc, une montagne de Grande Terre aux îles Kerguelen.
 Le Mons Blanc est aussi un mont lunaire.
 Montblanc, une commune espagnole de la Catalogne.
 (10958) Mont Blanc, un astéroïde.

Navires 
 Le Mont-Blanc est le nom du bateau français de munitions, qui, à l'époque de la Première Guerre mondiale entra en collision avec le navire de secours belge Imo le  dans le port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse au Canada, ce qui provoqua l'explosion de Halifax.
 Mont-Blanc est le nom d'un navire de ligne de 74 canons de la classe Téméraire qui servit dans la marine française.
 Mont-Blanc, le plus grand des bateaux à vapeur qui assurait la traversée du lac Léman et qui explosa au départ de Lausanne en , faisant de nombreux morts.

Divers 
 Un mont-blanc est un gâteau aux châtaignes et à la crème.
 Mont Blanc est une marque de crème dessert, fabriquée par la laiterie de Chef-du-Pont (Manche).
 Montblanc est un des principaux personnages de la série de jeux vidéo Final Fantasy : Final Fantasy Tactics Advance.
 Mont Blanc est le nom d'un robot suisse dans un épisode d'Astro, le petit robot. Dans certaines versions il a été rebaptisé « Brontus ».
 Montblanc, un fabricant allemand de stylos et maroquinier de luxe réputés pour leur qualité.
 Mont Blanc II (1963-1982), un cheval de course de la race des pur-sangs, connu pour sa robe blanche.

Voir aussi 
 Bataille de la Montagne-Blanche

Notes et références 

Homonymie de bateaux
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France